Textausgabe steht für:

 Textedition mit wissenschaftlichem Anspruch, siehe Textkritik
 Liederbuch ohne Noten

Siehe auch:

 Leseausgabe